Григорий Ефимович Безродный (; ) — герой гражданской войны, дважды Краснознамёнец.

Биография 
Родился в 1900 году в селе Новотроицкое Ново-Троицкой волости Днепровского уезда Таврической губернии (ныне Херсонской области Украины). Украинец. Из крестьян. Образование среднее.

В РККА с мая 1918 года. Участник Гражданской войны с мая 1919 года в составе 1-й Заднепровской стрелковой дивизии. В январе 1920 года участвовал в создании Особой кавалерийской бригады Г. Котовского в селе Лозоватка. Затем красноармеец Особой кавалерийской бригады 45-й стрелковой дивизии 2-го кавалерийского полка бригады Г. Котовского.

В борьбе против внешней и внутренней контрреволюции, защищая Страну Советов, был награждён двумя орденами Красного Знамени (РСФСР). Первой награды удостоен за участие в ликвидации восстания А. Антонова на Тамбовщине в 1921 году, второй — за мужество и отвагу, проявленную в боях при ликвидации банды Тютюнника.

После Гражданской войны — помощник командира взвода в 9-й Крымской и 3-й Бессарабской кавалерийских дивизиях. С 1924 года на советской и партийной работе.

В начале 1930-х годов учился в военной академии в Ленинграде.

Умер в 1932 году в Ленинграде.

Награды 
 Орден Красного Знамени (Приказ РВСР № 202: 31.12.1923);
 Орден Красного Знамени (Приказ РВСР № 335: 14.10.1924).

Память 
 Именем Г. Е. Безродного названа улица в Новотроицком.

Примечания

Литература 
 Котовцы (Сборник) // Кишинёв: Картя Молдовянескэ, 1979. — С. 179—182.

Ссылки 
 Безродный Григорий Ефимович.

Кавалеристы Гражданской войны в России (красные)